Het ATP-toernooi van Madrid 2011 (met de officiële naam Mutua Madrid Open) werd gespeeld van 30 april tot en met 8 mei 2011.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 4

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-team03= M Mertiňák  V Troicki
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-team04= L Dlouhý  A Ram
| RD1-score04-1=63
| RD1-score04-2=3
| RD1-team05= T Bellucci  A Dolgopolov
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-team06= S Stachovsky  M Joezjny
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[8]
| RD1-team11= R Lindstedt  H Tecău
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=[10]
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12=

Onderste helft 

Madrid
ATP-toernooi van Madrid